World Series by Renault sezona 2006 je dirkaško prvenstvo, ki je potekalo leta 2006.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Moštva 

2006 v športu
2006